Wiesel är ett efternamn, som finns i flera länder, däribland Sverige. Offentlig statistik uppger i november 2017 att 85 personer med namnet Wiesel var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wiesel
 Alf Wiesel (1922–1958), svensk målare, tecknare och grafiker
 Ann-Charlotte Wiesel (1951–2021), svensk politiker, moderat
 Elie Wiesel (1928–2016), amerikansk författare, fick Nobels fredspris 1986
 Frits-Axel Wiesel (1944–2007), svensk psykiater
 Fritz Wiesel (1886–1972), svensk psykiater
 Torsten Wiesel (född 1924), svensk neurofysiolog, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1981

Källor

Svenska efternamn